Todea kan syfta på:

 Todea (djur) – ett släkte av insekter
 Todea (växter) – ett släkte av växter